Sobibór (plaats), een dorp in het oosten van Polen.
Sobibór (vernietigingskamp), het vernietigingskamp in de buurt van dat dorp.
Sobibor (film), een film uit 2018 over het vernietigingskamp.